Velika nagrada Maroka 1958 je bila enajsta in zadnja dirka Svetovnega prvenstva Formule 1 v sezoni 1958. Odvijala se je 19. oktobra 1958.

Dirka 

|-
! 1
| 28
|  Stirling Moss
| Vanwall
| 53
| 2:09:15,1
| 2
| 9
|-
! 2
| 6
|  Mike Hawthorn
| Ferrari
| 53
| + 1:24,7
| 1
| 6
|-
! 3
| 4
|  Phil Hill
| Ferrari
| 53
| + 1:25,5
| 5
| 4
|-
! 4
| 18
|  Jo Bonnier
| BRM
| 53
| + 1:46,7
| 8
| 3
|-
! 5
| 16
|  Harry Schell
| BRM
| 53
| + 2:33,7
| 10
| 2
|-
! 6
| 22
|  Masten Gregory
| Maserati
| 52
| +1 krog
| 13
| 0
|-
! 7
| 28
|  Roy Salvadori
| Cooper-Climax
| 51
| +2 kroga
| 14
| 0
|-
! 8
| 30
|  Jack Fairman
| Cooper-Climax
| 50
| +3 krogi
| 11
| 0
|-
! 9
| 38
|  Hans Herrmann
| Maserati
| 50
| +3 krogi
| 18
| 0
|-
! 10
| 34
|  Cliff Allison
| Lotus-Climax
| 49
| +4 krogi
| 16
| 0
|-
! 11
| 50
|  Jack Brabham
| Cooper-Climax
| 49
| +4 krogi
| 19
| 0
|-
! 12
| 26
|  Gerino Gerini
| Maserati
| 48
| +5 krogov
| 17
| 0
|-
! 13
| 52
|  Bruce McLaren
| Cooper-Climax
| 48
| +5 krogov
| 21
| 0
|-
! 14
| 58
|  Robert La Caze
| Cooper-Climax
| 48
| +5 krogov
| 23
| 0
|-
! 15
| 48
|  André Guelfi
| Cooper-Climax
| 48
| +5 krogov
| 25
| 0
|-
! 16
| 32
|  Graham Hill
| Lotus-Climax
| 45
| +7 krogov
| 12
| 0
|-
! Ods
| 12
|  Stuart Lewis-Evans
| Vanwall
| 41
| Smrtna nesreča
| 3
| 0
|-
! Ods
| 54
|  François Picard
| Cooper-Climax
| 31
| Trčenje
| 24
| 0
|-
! Ods
| 56
|  Tom Bridger
| Cooper-Climax
| 30
| Trčenje
| 22
| 0
|-
! Ods
| 10
|  Tony Brooks
| Vanwall
| 29
| Motor
| 7
| 0
|-
! Ods
| 2
|  Olivier Gendebien
| Ferrari
| 29
| Trčenje
| 6
| 0
|-
! Ods
| 14
|  Jean Behra
| BRM
| 26
| Motor
| 4
| 0
|-
! Ods
| 24
|  Wolfgang Seidel
| Cooper-Climax
| 15
| Trčenje
| 20
| 0
|-
! Ods
| 20
|  Ron Flockhart
| BRM
| 15
| Motor
| 15
| 0
|-
! Ods
| 36
|  Maurice Trintignant
| Cooper-Climax
| 9
| Motor
| 9
| 0
|}

Viri 
 

Formula 1 sezona 1958
1958